Milky Way () — шоколадный батончик, покрытый молочным шоколадом с лёгкой ванильной нугой.

Американская версия 
Американская версия шоколадного батончика Milky Way сделана из шоколадной нуги, сверху покрытой молочным шоколадом (внутри — карамелью). Её рецепт является эквивалентом рецепта шоколадного батончика Mars в остальном мире.

Европейская и австралийская версии 
Европейская версия шоколадного батончика не покрыта карамелью. Ее рецепт является аналогом рецепта шоколадного батончика «3 мушкетёра». Она состоит из нуги, которая намного легче, чем нуга шоколадного батончика Mars. Из-за низкой плотности (0,88 г/см³) Milky Way плавает в молоке без погружения. Это свойство батончика было использовано для рекламной кампании в Германии, Франции, Польше, Великобритании и на постсоветском пространстве ранее. Европейская версия шоколадного батончика имеет ванильный вкус, до 1989 года имела шоколадный вкус. Австралийская версия шоколадного батончика имеет шоколадный вкус.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт шоколада

Торговые марки Mars
Марки шоколадных батончиков